Denis Sergueïevitch Parchine - en  et en  - (né le  à Rybinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute avec l'équipe réserve du Lokomotiv Iaroslavl en Pervaïa Liga. En 2002, il rejoint le HK CSKA Moscou. En 2003, il joue ses premiers matchs en Superliga. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
 2010 : participe avec l'équipe Iachine au  Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0||0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga|| 28|| 12||16|| 28|| 28|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou|| Superliga|| 27|| 2|| 4|| 6|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou|| Superliga|| 42|| 3|| 4|| 7|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 39|| 2|| 8|| 10|| 22|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 54|| 18|| 14|| 32|| 24|| 12|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 56|| 12|| 21|| 33|| 44|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 48|| 12|| 14|| 26|| 34|| 8|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL || 56|| 21|| 22|| 43|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| CSKA Moscou || KHL || 48|| 16|| 17|| 33|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| CSKA Moscou || KHL || 32|| 12|| 12|| 24|| 24|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| rowspan=2|2012-2013|| CSKA Moscou || KHL || 8|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 29|| 5|| 7|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 46||15|| 18|| 33|| 36|| 7|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 60|| 25|| 31|| 56|| 40|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 57 || 10 || 21 || 31 || 18 || 8 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
|2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 28|| 5|| 7|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 25|| 3|| 5|| 8|| 10|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 56|| 11|| 15|| 26|| 32|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2018-2019 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 62|| 16|| 25|| 41|| 54|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 49|| 10|| 5|| 15|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Košice||  Extraliga Slovaque || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL ||44 || 12|| 10|| 22|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HC Košice || Extraliga slovaque ||39 || 9|| 34|| 43|| 6|| 13|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
| 2022-2023 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||8 || 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL ||6 || 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HC Košice || Extraliga slovaque || || || || || ||

Au niveau international 

| 2004 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| 0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 8|| +2||align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance à Andropov
Naissance en février 1986
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HC Košice
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Dinamo Riga
Naissance en RSFS de Russie
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk